Het Open Europees kampioenschap powerlifting 2014 is een door de European Powerlifting Federation (EPF) georganiseerd kampioenschap voor powerlifters. De 37e editie van het Europees kampioenschap vond plaats in de Bulgaarse stad Sofia van 7 tot 11 mei 2014.

Uitslagen

Heren

Dames 

Europees kampioenschap powerlifting
Sport in 2014
Sportevenement in Sofia
Powerlifting